Скангали () — деревня в России, в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

География 
Деревня расположена в 21 км (напрямую, или в 31 км по дороге) к югу от города Пыталово, на железной дороге Пыталово (Россия) — Карсава (Латвия) (часть бывшей линии Санкт-Петербург — Варшава). Имеется приграничный с Латвийской железной дорогой разъезд.

Население 

Численность населения деревни к началу 2001 года составляла 119 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района